Glive puede referirse a:

Música 

 Glive (músico): el músico paraguayo y productor musical de música electrónica.
 Glive (banda): el grupo estonio de rock, liderado por la vocalista Gerli Padar.